Assemblea nazionale – parlamento bicamerale della Afghanistan
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale dell'Angola
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale dell'Armenia
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale della Repubblica dell'Artsakh
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale dell'Azerbaigian
 Assemblea nazionale – parlamento bicamerale della Bahrein
 Assemblea nazionale – parlamento bicamerale della Belize
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Benin
 Assemblea nazionale – camera bassa del parlamento bicamerale del Bhutan
 Assemblea nazionale – parlamento bicamerale della Bielorussia
 Assemblea nazionale – camera alta del parlamento bicamerale della Birmania
 Assemblea nazionale – camera bassa del parlamento bicamerale del Botswana
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Bulgaria
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Burkina Faso
 Assemblea nazionale – camera bassa del parlamento bicamerale del Burundi
 Assemblea nazionale – parlamento bicamerale della Cambogia
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Camerun
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Capo Verde
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Ciad
 Assemblea nazionale – organi parlamentari della Repubblica di Cina
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale della Corea del Sud
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale della Costa d'Avorio
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale dell'Ecuador
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale dell'Eritrea
 Assemblea nazionale – camera bassa del parlamento bicamerale della Francia
 Assemblea nazionale – camera bassa del parlamento bicamerale del Gabon
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Gambia
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Gibuti
 Assemblea nazionale – parlamento bicamerale della Giordania
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale della Guinea
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale della Guyana
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale di Haiti
 Assemblea nazionale – parlamento dell'Iraq durante la sua occupazione fra il 2004 e il 2005
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Kenya
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Kuwait
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Laos
 Assemblea nazionale – camera bassa del parlamento bicamerale del Lesotho
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Libano
 Assemblea nazionale – camera bassa del parlamento bicamerale del Madagascar
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Malawi
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Mali
 Assemblea nazionale – parlamento unicamerale della Mauritania
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale di Mauritius
 Assemblea nazionale – camera bassa del parlamento bicamerale della Namibia
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Nicaragua
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Niger
 Assemblea nazionale – parlamento bicamerale della Nigeria
 Assemblea nazionale – camera bassa del parlamento bicamerale del Pakistan
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale di Panama
 Assemblea nazionale – parlamento bicamerale della Polonia
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale della Repubblica Centrafricana
 Assemblea nazionale – parlamento bicamerale della Repubblica del Congo
 Assemblea nazionale – parlamento bicamerale della Repubblica Democratica del Congo
 Assemblea nazionale – parlamento unicamerale di Saint Kitts e Nevis
 Assemblea nazionale – parlamento unicamerale di São Tomé e Príncipe
 Assemblea nazionale – camera bassa del parlamento bicamerale della Senegal
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale della Serbia
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale delle Seychelles
 Assemblea nazionale – camera bassa del parlamento bicamerale della Slovenia
 Assemblea nazionale – camera bassa del parlamento bicamerale della Sudafrica
 Assemblea nazionale – camera bassa del parlamento bicamerale del Sudan
 Assemblea nazionale – parlamento unicamerale del Suriname
 Assemblea nazionale – camera alta del parlamento bicamerale del Tagikistan
 Assemblea nazionale – parlamento unicamerale della Tanzania
 Assemblea nazionale – parlamento bicamerale della Thailandia
 Assemblea nazionale – parlamento unicamerale della Togo
 Assemblea nazionale – parlamento unicamerale dell'Ungheria
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Venezuela
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale del Vietnam
 Assemblea nazionale – parlamento monocamerale dello Zambia.